

В Україні 

Українська радикальна партія (УРП)
 спершу Русько-українська радикальна партія (РУРП), заснована у Львові 1890 року.
 з 1926 року — Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП).
Українська радикальна партія — створена у Львові 1904 року.

 Українська демократично-радикальна партія (УДРП) — створена в Києві в кінці 1905 року.
 Радикальна партія Олега Ляшка (раніше Українська радикально-демократична партія) — сучасна політична партія України.

За кордоном 

Радикальна партія (фр. Parti radical) — французька центристська, ліберальна політична партія, створена у 1901.
Радикальна партія лівих (фр. Parti radical de gauche) — французька ліберальна політична партія, створена у 1972.
Сербська радикальна партія — сербська націоналістична партія, заснована у 1991.
Транснаціональна радикальна партія — міжнародна міжпартійна організація. Заснована у 1955 в Італії під назвою Радикальна партія італійських лібералів і демократів.
Італійська радикальна партія — історична італійська політична партія, котра існувала у 1904—1921 роках.

Багатозначні терміни